Zàton (en rus: Затон) és un poble (possiólok) del territori de Perm, a Rússia, que pertany al districte rural de Solikamsk. El 2010 tenia 508 habitants.

Possiolki del territori de Perm